Amã — capital da Jordânia
Academia Militar das Agulhas Negras — do Exército Brasileiro
Direção de Inteligência Militar (Israel) — das Forças de Defesa de Israel
Geografia da Terra Média — reino da Terra Média, na obra de J.R.R. Tolkien